La formula molecolare C16H14O4 può indicare:
 Imperatorina
 Isoimperatorina

Formule molecolari